

Persone 
 Pietro Ubaldi – doppiatore italiano 
 Pietro Ubaldi – filosofo italiano